São Miguel do Mato (Arouca) - freguesia no concelho de Arouca, Portugal
 São Miguel do Mato (Vouzela) - freguesia no concelho de Vouzela, Portugal

Desambiguações de topônimos